El término crespón puede referirse, en esta enciclopedia:

 al crespón (Lagerstroemia indica), una especie del género Lagerstroemia, de la familia Lythraceae;
 al crespón o lazo negro, un símbolo utilizado por estados, sociedades y organizaciones que representa un sentimiento político-social de luto.